Choreia är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1833. Choreia ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Choreia